Шому́-Марсії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Орлеана, 30 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шому-Марсії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шому-Марсії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер